Letnie igrzyska olimpijskie – międzynarodowe zawody sportowe organizowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Odbywają się co 4 lata, tj. w pierwszym roku danej olimpiady (liczonych od 1896 roku). Należą do największych i najbardziej popularnych zawodów sportowych na świecie. Zwycięstwo na igrzyskach olimpijskich uznawane jest przez sportowców większości dyscyplin za najbardziej prestiżowe osiągnięcie.

Same igrzyska, choć kojarzą się z młodością, z racji wielu dyscyplin obejmują różne podejścia do sportu, a mimo nacisku na konkurencje fizyczne, szeroki jest również przekrój wieku uczestników. Najstarszym medalistą igrzysk olimpijskich jest jak dotychczas 72-letni Oscar Swahn ze Szwecji, który zdobył srebrny medal w strzelectwie w 1920 r. Wśród kobiet najstarszą uczestniczką igrzysk jest Lorna Johnstone z Wielkiej Brytanii, która mając 70 lat w 1972 roku, uzyskała 12. miejsce w ujeżdżeniu. Natomiast najmłodszym odnotowanym uczestnikiem igrzysk olimpijskich jest Dimitrios Loundras z Grecji, który współzawodniczył w gimnastyce na pierwszych igrzyskach w 1896 r. mając 10 lat. Najmłodszą zdobywczynią złotego medalu olimpijskiego (w konkurencjach indywidualnych) jest Marjorie Gestring, reprezentantka USA w skokach do wody, zdobyła złoty medal w skokach z trampoliny na igrzyskach w Berlinie w 1936 roku (mając 13 lat i 9 miesięcy). Podobnie szeroki przekrój jest wśród masy i wzrostu zawodników (zawodniczek) – kulomioci i kulomiotki osiągając masę powyżej 140 kg i 200 cm wzrostu, z kolei inni lekkoatleci, startujący w tym samym czasie, na tym samym stadionie (zwykle olimpijskim) mają dużo mniejszą masę i wzrost – np. złota medalistka, biegaczka Florence Griffith-Joyner miała 169 cm wzrostu i ważyła 59 kg.

Historia letnich igrzysk olimpijskich

Historia sloganów letnich igrzysk 
 Berlin 1936 – Wzywam młodzież świata (ang. I call the youth of the world, niem. Ich rufe die Jugend der Welt an)
 Monachium 1972 – Szczęśliwe Igrzyska (ang. The Cheerful Games, niem. Heitere Spiele)
 Montreal 1976 – Długie życie igrzysk w Montrealu (ang. Long Life to the Montréal Games, fr. Longue vie aux Jeux de Montréal)
 Los Angeles 1984 – Odegraj rolę w historii (ang. Play a Part in History)
 Seul 1988 – Harmonia i Postęp (ang. Harmony and Progress; koreań. 화합과 전진, hwahabgwa jeonjin)
 Barcelona 1992 – Przyjaciele na całe życie (ang. Friends For Life, hiszp. Amigos Para Siempre)
 Atlanta 1996 – Świętowanie Stulecia (ang. The Celebration of the Century)
 Sydney 2000 – Dziel się duchem i miej odwagę marzyć (ang. Share The Spirit and Dare to Dream)
 Ateny 2004 – Witamy w Domu (ang. Welcome Home; grec. Καλώς ήλθατε σπίτι, Kalós írthate spíti)
 Pekin 2008 – Jeden Świat, Jedno Marzenie (ang. One World, One Dream; chiń. 同一个世界 同一个梦想, Tóng yīgè shìjiè tóng yīgè mèngxiǎng)
 Londyn 2012 – Inspiracja dla pokoleń (ang. Inspire a Generation)
 Rio de Janeiro 2016 – Nowy Świat (ang. A New World; port. Um Mundo Novo)
 Tokio 2020 – Zjednoczeni przez emocje (eng. United by Emotion; jap.  感動で, 私たちはひとつになる, Kandō de, watashi tachi wa hitotsu ni naru)
 Paryż 2024 – Igrzyska szeroko otwarte (eng. Games wide open; fr. Ouvrons grand les Jeux)
 Los Angeles 2028 – Podążaj za słońcem (eng. Follow the Sun)

Klasyfikacja medalowa 

Stan po IO 2020

Dyscypliny olimpijskie

Obecnie rozgrywane 
Liczby w tabeli oznaczają liczbę konkurencji rozgrywanych w ramach danej dyscypliny. Kropka oznacza, że dyscyplina była rozgrywana jako pokazowa.

     Gimnastyka —
     Kajakarstwo —
     Kolarstwo —
     Koszykówka —
     Siatkówka —
     Sporty wodne

Dyscypliny debiutujące na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 
3 sierpnia 2016 podczas 129. sesji MKOI podjęto decyzję o przywróceniu baseballu i softballu, które po igrzyskach w Pekinie zostały usunięte z programu olimpijskiego. Postanowiono również o dodaniu czterech nowych dyscyplin takich jak: karate, skateboarding, surfing oraz wspinaczkę sportową.

9 czerwca 2017 podjęto decyzję o dołączeniu (i rozdaniu medali) w koszykówce ulicznej (3x3)

Rozgrywane w przeszłości 
W tabeli wymieniono dyscypliny będące w oficjalnym programie letnich igrzysk olimpijskich w przeszłości. Pominięto dyscypliny rozgrywane wyłącznie jako pokazowe.

Liczby w tabeli oznaczają liczbę konkurencji rozgrywanych w ramach danej dyscypliny. Kropka oznacza, że dyscyplina była rozgrywana jako pokazowa.

Zobacz też 
 Olimpiada Letnia 1906
 PKOl
 Igrzyska olimpijskie
 Zimowe igrzyska olimpijskie
 Polscy medaliści letnich igrzysk olimpijskich
 Polscy medaliści zimowych igrzysk olimpijskich
 Polscy olimpijczycy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Międzynarodowy Komitet Olimpijski
 Polski Komitet Olimpijski